Pirrotta (talvolta scritto Pirrotti) è un cognome italiano.
Nino Pirrotta – musicologo italiano
Onofrio Pirrotta – giornalista italiano
Pompilio Maria Pirrotta – religioso italiano, santo secondo la Chiesa cattolica